Sabahtritia är ett släkte av kvalster. Sabahtritia ingår i familjen Synichotritiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Sabahtritia